Por la Gracia de Dios (latín: Dei Gratia, abreviado D.G.) es una parte introductoria de los estilos llenos que un monarca toma como gobernante por derecho divino, no un título por derecho propio.

Este título fue constantemente acuñado por los monarcas en la antigüedad, como durante la Edad Media, alcanzando su cénit durante la Edad Moderna, cuando la monarquía absolutista estaba convencida de la proclamación del rey por gracia divina.

Por ejemplo, de acuerdo con la Royal Proclamation reciting the altered Style and Titles of the Crown del 29 de mayo de 1953, el título completo de Isabel II del Reino Unido es Isabel II, por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios Reina, Jefa de la Mancomunidad de Naciones y Defensora de la Fe. En los Reinos de la Commonwealth se emplean variaciones en que se especifica el dominio en cuestión y varían algunos de los otros elementos del título.

Este término no solo estaba reservado a monarcas; Francisco Franco, por ejemplo, gobernó en España (1939-1975) bajo la fórmula Caudillo de España por la Gracia de Dios.

El término chino "奉天承運": Por la gracia de Dios o Por la Gracia del Paraíso, también fue acuñado por emperadores de China.

Véase también  
 Derecho divino de los reyes

Jefes de Estado
Títulos
Monarquía
Feudalismo